Wat Phra Kaeo peut désigner :
 Wat Phra Kaeo, ou Temple du Bouddha d'émeraude, temple situé dans le Palais royal  à Bangkok. Il abrite le Bouddha d'émeraude ;
 Wat Phra Kaeo, temple situé dans la ville thaïlandaise de Chiang Rai.